RIB est une abréviation qui peut signifier :
 Relevé d'identité bancaire ;
 Rame inox de banlieue ;
 Rigid-hulled inflatable boat, un bateau gonflable, style dinghy ;
 Routing Information Base, voir table de routage ;
 Roman Inscriptions of Britain : un recueil d'épigraphie latine ;
 Rwanda Investigation Bureau (Office rwandais d'investigation).